Epidermophyton — рід грибів родини Arthrodermataceae. Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Epidermophyton відносять 37 видів:

Примітки 

Роди грибів